Look kan avse

 Look (cigarettmärke)
 Look (tidskrift)
 Look (företag)
Look: The Series – en amerikansk TV-serie från 2010